David Bell peut désigner :
 David Bell (né en 1947), un professeur émérite de philosophie à l'université de Sheffield ;
 David Bell (né en 1949), un joueur écossais de rugby à XV ;
 David Bell (né en 1955), un joueur australien de hockey sur gazon ;
 David Bell (né en 1961), un historien américain ;
 David Bell (né en 1969), un écrivain américain ;
 David Bell (né en 1972), un joueur américain de baseball ;
 David Bell (né en 1977), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Bell (né en 1981), un joueur américain de basket-ball ;
 David Bell (né en 1984), un footballeur irlandais.

Voir aussi 
 David Mandessi Bell, un planteur et homme d'affaires au Cameroun colonial
 David Belle
 David Bellebon